

Geografia
 Nuova Zelanda
 Christchurch – maggiore città dell'Isola del Sud
 Regno Unito
 Christchurch – città e distretto con lo Stato di borough nel Dorset
 Christchurch – villaggio nel ward Caerleon della città di Newport (Galles del sud)
 Christchurch – villaggio nel distretto di Fenland, nella contea del Cambridgeshire